Малая Башкирия ():

 Малая Башкирия — название автономного Башкурдистана по документу «Положение об автономии Малой Башкирии», разработанному в январе 1918 года.
 Малая Башкирия — первоначальная территория Башкирской автономии.

Примечания